Mancino – chi normalmente tende ad usare, in parte o del tutto, il lato sinistro del corpo per compiere movimenti e gesti automatici e volontari

Persone
Andrea Mancino (seconda metà XV secolo-inizio XVI secolo) – scultore italiano
Anton Giulio Mancino (1968) – accademico, saggista e critico cinematografico italiano
Antonio Mancino (1972) – attore italiano
Antonio Mancino (1919-1943) – carabiniere italiano
Aulo Ostilio Mancino (...-...) – politico romano
Diego Mancino (1970) – cantautore e musicista italiano
Gaio Ostilio Mancino (...-...) – politico romano
Giuliano Mancino (fine XV secolo-1519) – scultore italiano
Giuseppe Mancino (1888-1918) – militare italiano
Lucio Ostilio Mancino (...-...) – politico romano
Michele Mancino (1896-1995) – politico italiano 
Nicola Mancino (1931) – politico italiano
Raffaele Mancino (1965) – sollevatore italiano
Roberta Mancino (1980) – modella e paracadutista italiana
Tony Mancino – rapper italiano

Altro
Legge Mancino – norma della Repubblica Italiana

Pagine correlate
Mancini